Nyikolaj Boriszovics Golubev (oroszul: Николай Борисович Голубев; Leningrád, 1970. november 9. –) orosz nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása futballmenedzser.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetésből 1988-ban vizsgázott. Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára 1992-1995 között országos II. Ligás, 1996-tól az I. Liga partbírója.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

Szuper Kupa

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Orosz labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Görögországban rendezték a XXVIII., a 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáját, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálattal bízta meg.

2004. évi nyári olimpiai játékok

Magánélete
Felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A Vojenmeh Balti Állami Műszaki Egyetemen végzett rádiótechnika szakon.

Források 
 Adatlapja az Szentpétervári Labdarúgó-játékvezetők Kollégiumának honlapján (oroszul)

Orosz labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek